Langwies ist ein Ortsname:

 Langwies (Arosa), Ortsteil der Gemeinde Arosa im Bezirk Plessur, Graubünden; bis 2012 selbständige Gemeinde im Kreis Schanfigg
 Langwies (Gemeinde Bad Vigaun), Ortsteil der Gemeinde Bad Vigaun, Bezirk Hallein, Salzburg
 Langwies (Gemeinde Ebensee), Ortsteil von Markt Ebensee im Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Langwies (Gemeinde Vöcklamarkt), Ortschaft der Gemeinde Vöcklamarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Langwies (Gemeinde Schollach), Ortsteil der Gemeinde Schollach, Bezirk Melk, Niederösterreich

Sonstiges:

 Langwies (Meteorit), bei Langwies (Arosa) aufgefundener Steinmeteorit

Siehe auch:
 Langenwies
 Langwied
 Langwiesen